Macon é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Macon (Alabama)
Condado de Macon (Carolina do Norte)
Condado de Macon (Geórgia)
Condado de Macon (Illinois)
Condado de Macon (Missouri)
Condado de Macon (Tennessee)

Desambiguações de topônimos